Кай Майер () (род. 23 июля 1969) — немецкий писатель-прозаик, наиболее известный своими работами в жанре подросткового фэнтези. Его произведения переведены на 30 языков, включая английский, французский, русский, испанский, итальянский, японский, украинский и китайский. В Германии суммарный тираж книг Майера превысил 1,5 миллиона экземпляров. По историческому роману «Das Gelübde» Домиником Графом в 2007 году снят одноимённый фильм.

Биография 
Родился в городе Любек 23 июля 1969 года, однако его детство прошло в Рейнской области. В 1988 году, окончив школу, посвятил некоторое время изучению философии, кино и театра в колледже Рурского университета, затем оставил учёбу и устроился в газету в качестве журналиста-стажёра. Через год стал штатным журналистом, проработав в этом качестве ещё два года. Первая книга Майера была издана, когда ему было 24, и с 1995 года он полностью посвящает себя писательской карьере. В настоящее время писатель является автором более 50 книг, а также комиксов и телесценариев.

Библиография 
Несколько романов Майера изначально были опубликованы под псевдонимом Александр Никс, но позже были переизданы под его настоящим именем. Библиография писателя включает одиннадцать книжных циклов и ряд отдельных произведений.

Brüder Grimm 
 Die Geisterseher. Rütten & Loening 1995
 Die Winterprinzessin. Rütten & Loening 1997

Doktor Faustus 
 Der Engelspakt. ATB 1996
 Der Traumvater. ATB 1996
 Die Engelskrieger. Heyne 2000

Nibelungengold 
 Nibelungengold. Heyne 2001 (под одной обложкой)
 Der Rabengott. Econ 1997 (под псевдонимом)
 Das Drachenlied. Econ 1997 (под псевдонимом)
 Der Zwergenkrieg. Econ 1997 (под псевдонимом)
 Die Hexenkönigin. Econ 1997 (под псевдонимом)

Дочь Алхимика = Die Alchimistin 
 Дочь Алхимика = Die Alchimistin. Heyne 1998 (переработан в 2011)
 Die Unsterbliche. Heyne 2001 (переработан в 2011)
 Die Gebannte. Heyne 2012

Мерле = Die Trilogie um Merle 
 Мерле и каменный лев = Die fließende Königin. Loewe 2001
 Мерле и повелитель подземного мира = Das steinerne Licht. Loewe 2002
 Мерле и стеклянное слово = Das gläserne Wort. Loewe 2002

Тайны Карибского моря = Wellenläufer-Trilogie 
 Под «Веселым Роджером» = Die Wellenläufer. Loewe 2003
 В пиратской пучине = Die Muschelmagier. Loewe 2004
 Die Wasserweber. Loewe 2004

Das Wolkenvolk 
 Seide und Schwert. Loewe 2006
 Lanze und Licht. Loewe 2007
 Drache und Diamant. Loewe 2007

Die Sturmkönige 
 Dschinnland. Lübbe 2008
 Wunschkrieg. Lübbe 2009
 Glutsand. Lübbe 2009

Arkadien 
 Arkadien erwacht. Carlsen 2009
 Arkadien brennt. Carlsen 2010
 Arkadien fällt. Carlsen 2011

Время Библиомантов = Die Seiten der Welt 
 Начало пути = Die Seiten der Welt, Fischer FJB 2014
 Die Seiten der Welt — Nachtland, Fischer FJB 2015
 Die Seiten der Welt — Blutbuch, Fischer FJB 2016

Семь Печатей = Die Sieben Siegel 
 По ту сторону тысячелетия = Jenseits des Jahrtausends. Loewe 1999
 Возвращение повелителя ведьм = Die Rückkehr des Hexenmeisters. Loewe 1999
 Чёрный аист = Der schwarze Storch. Loewe 1999
 Катакомбы Дамиано = Die Katakomben des Damiano. Loewe 1999
 Колючник = Der Dornenmann. Loewe 1999
 Ангел тени = Schattenengel. Loewe 2000
 Ночь огородных пугал = Die Nacht der lebenden Scheuchen. Loewe 2000
 Dämonen der Tiefe. Loewe 2000
 Teuflisches Halloween. Loewe 2000
 Tor zwischen den Welten. Loewe 2001
 Mondwanderer. Loewe 2002

Одиночные романы 
 Der Kreuzworträtsel-Mörder. Lübbe 1993
 Schweigenetz. Lübbe 1994
 Der Rattenzauber. Rütten und Loening 1995
 Der Schattenesser. Rütten und Loening 1996 (переработанное издание: Blitz 2016)
 Hex. Econ 1997
 Giebelschatten. Metzengerstein 1998 (рассказы; переработанное издание: Mythopolis 2012)
 Das Gelübde. Heyne 1998
 Loreley. Econ 1998 (под псевдонимом; как Кай Майер: Heyne 2001; переработанное издание: Blitz 2016)
 Богиня пустыни = Göttin der Wüste, Heyne 1999 (переработанное издание: Blitz 2014)
 Das Haus des Daedalus, Heyne 2000 (переиздание под заголовком Die Vatikanverschwörung: Heyne 2005)
 Das zweite Gesicht. Heyne 2002 (переработанное издание: Blitz 2012)
 Das Buch von Eden. Lübbe 2004
 Frostfeuer. Loewe 2005
 Herrin der Lüge. Lübbe 2006
 Asche und Phönix. Carlsen 2012
 Phantasmen. Carlsen 2014
 Die Krone der Sterne. Fischer Tor 2017

Примечания 

Писатели фэнтези Германии